Josh Gibson – amerykański bejsbolista
 Josh Gibson – australijski futbolista

Zobacz też:
 Josh Gibson Junior – amerykański bejsbolista